Александр Бакаев:
 Бакаев, Александр Александрович (1927—2009) — украинский учёный-экономист, академик АН УССР.
 Бакаев, Александр Семёнович (1895—1977) — советский учёный, основоположник производства баллиститных порохов.